Ращупкин — русская фамилия.

Известные носители 
 Ращупкин, Александр Михайлович (1906—1958) — пулемётчик, Герой Советского Союза.
 Ращупкин, Андрей Иванович (1920—1941) — Герой Советского Союза.
 Ращупкин, Виктор Иванович (род. 1950) — советский легкоатлет.
 Ращупкин, Геннадий Михайлович (род. 1933) — советский футболист и тренер.
 Ращупкин, Юрий Михайлович (род. 1939) — советский футболист и тренер.